Dieser Artikel ist eine Übersicht über die Gemeinden der Präfektur Dodekanes zwischen der griechischen Gemeindereform 1997 und der griechischen Verwaltungsreform 2010.

Einzelnachweise 

Dodekanes
Gemeinden
!Dodekanes